Франк ван дер Хайден (нидерл Franck van der Heijden, 27 сентября 1967, Гелдроп, Нидерланды) нидерландский композитор, аранжировщик и дирижёр. Наиболее известен сотрудничеством с такими музыкантами, как Дэвид Гарретт и Дэвид Гетта.

Биография 
Родился 27 сентября 1967 в Гелдропе, Нидерланды в творческой семье. Его отец был учителем музыки, а мама — художником. Музыкальную карьеру начал в 14 лет. Однажды взяв в руки гитару, он сделал свой выбор в адрес Музыкальной Консерватории, несмотря на большое желание сделать карьеру в кино. Обучение в консерватории продолжалось с 1984 по 1990 год, но наиболее совершенных музыкальных навыков он достиг благодаря собственному упорству и помощи отца.

Карьера 
В 1990 закончил обучение в Консерватории в Хилверсуме по специальности аранжировка и композиция. После играл на гитаре в нескольких группах, работал продюсером и аранжировщиком. С 1995 полностью сконцентрировался на аранжировках и оркестровках для больших оркестров. Написал композиции для огромного количества известных артистов, а также для радио и телевидения. Более 17 лет сотрудничества связывают его с the Metropole Orchestra и фестивалем the Night of the Proms, на котором в 2002 году состоялась его первая встреча с Дэвидом Гарреттом. Именно она положила начало творческому дуэту и дала вдохновение для работы над первыми кроссоверами. Помимо работы над музыкальными произведениями и поездок в туры с Дэвидом (Франк является музыкальным директором и дирижёром, а также играет на гитаре в группе Дэвида), он продолжает работать в других проектах. Среди наиболее известных работ можно отметить сотрудничество с Within Temptation, Дэвидом Геттой, Майклом Джексоном и Селин Дион.

Композитор 
2006: Serenade (with David Garrett)

2006: Eliza’s song (with David Garrett)

2006: Toccata (with David Garrett)

2008: Rock prelude (with David Garrett)

2008: New day (with David Garrett)

2008: Chelsea girl (with David Garrett)

2008: Winter lullaby (with David Garrett)

2009: Nox Argentea (Night of the Proms)

2010: 80’s anthem

2012: Gypsy dance

2013: Who is the real you

2013: Io ti penso amore (with David Garrett)

2013: Ma dove sei (with David Garrett)

2015: Furious

2015: Midnight waltz

2015: Explosive

2015: Serenity (with David Garrett)

Аранжировщик (произведения для CD, DVD и фильмов) 
2004: Erik of het groot insectenboek (Movie)

2006: Album Virtuoso (Free) (David Garrett)

2007: The heart of everything (Within Temptation)

2008: Album Encore (David Garrett)

2008: Black Symphony DVD (Within Temptation)

2009: In concert and in private DVD (David Garrett)

2010: Album Rock Symphonies (David Garrett)

2010: Rock symphonies open air DVD (David Garrett)

2010: Hold my hand (Michael Jackson duet with Akon)

2011: Album Legacy (David Garrett)

2011: Love you no more (Akon)

2011: Grote liefde (Jeroen van der Boom)

2011: The unforgiving (Within Temptation)

2012: She wolf (David Guetta feat Sia)

2012: Album Music (David Garrett)

2012: Music live in concert DVD (David Garrett)

2012: It’s a good day (Anna Maria Kaufmann)

2013: Album Garrett vs. Paganini Deluxe Edition (David Garrett)

2014: Album Listen (David Guetta)

2014: Who’s taking you home (Ne-Yo)

2014: Album Caprice (David Garrett)

2014: MoonKings (MoonKings — Adrian van der Berg)

2014: Nothing really matter (Mr Probz)

2015: Love Never Felt So Good (Michael Jackson)

2015: Album Explosive (David Garrett)

2015: Up all night (Charlie Puth)

2016: Ma faille (Celine Dion)

2016: Tu sauras (Celine Dion)

2016: This One’s For You UEFA EURO 2016™ Official Song (David Guetta ft. Zara Larsson)

2016: Shed a Light (Robin Schulz&David Guetta feat. Cheat Codes)

2016 : Where is the love ft. The World (Black Eyed Peas)

Дирижер 
2009 — по настоящий момент: David Garrett tour Germany, Switzerland, Austria

2016: официальная песня UEFA EURO 2016 на церемонии закрытия на Stade de France

Фильмография 
В 2012 сбылась его мечта, и он получил предложение написать музыку к кинофильму. Фильм «Паганини: скрипач дьявола» вышел в мировой прокат 31 октября 2013 года.

Мероприятия 
1995—2012: Night of the Proms (BE, NL, DE, FR, ES)

1996—1997: Night of Entertainment

2001: Radio 2 Gala ouvertures Gala van het Nederlandse lied ouvertures

2001: Infomercials and presentation videos introduction of the Euro for the ECB.

2001: ECB Night of the Euro in Maastricht

2004—2005: Disney in Concert, Sportpaleis Antwerpen

Примечания 
 Een interview met componist, arrangeur en producent Franck van der Heijden
 Richard de Hoop (2012), Macht Musik!, GABAL Verlag GmbH
 Richard de Hoop (2014), Spitzenteams der Zukunft: So spielen Virtuosen zusammen, GABAL Verlag GmbH
 Richard de Hoop im Gespräch mit Franck van der Heijden, musikalischer Direktor von David Garrett
 Interview met Franck van der Heijden
 Interview met René Froger

Ссылки 
 
 Франк ван дер Хайден на Internet Movie Database
 Франк ван дер Хайден на Discogs